Lindelberg  steht für:

Berge und Erhebungen:
 Lindelberg (Fränkische Alb) (601 m), Berg in der Gemeinde Birgland
 Lindelberg (Mittlere Frankenalb, Parsberg) (579 m), Berg bei Parsberg
 Lindelberg (Fränkische Schweiz) (545 m), Berg am Südrand der Fränkischen Schweiz
 Lindelberg (Mittlere Frankenalb, Lupburg) (530 m), Berg bei Lupburg
 Lindelberg (Südliche Frankenalb) (434 m), Berg bei Nassenfels
 Lindelberg (Nürnberger Land) (431 m), Berg bei Schwarzenbruck
 Lindelberg (Öhringen) (334 m), Erhebung bei Öhringen
Orte:
 Lindelberg (Pfedelbach), Gehöft im Ortsteil Windischenbach der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis